Jád, Beszterce-Naszód megye
 Livezile (Mehedinți megye)
 Tolvád, Temes megye
 Úrháza, Fehér megye